Kunda puede referirse a:

 Kunda: una ciudad del norte de Estonia. 
 Amorphophallus: un sinónimo del género botánico de la familia de las aráceas.
 kunda (argot): un taxi de la droga.